Füchse Berlin (Spitzname Spreefüxxe) ist der Name einer Frauen-Handballmannschaft aus Berlin. Sie spielt seit 2017 in der 2. Handball-Bundesliga.

Geschichte 
Zur Geschichte der Frauenabteilung siehe Hauptartikel Füchse Berlin.
Die Abteilung Frauenhandball des Berliner Sportvereins Füchse Berlin Reinickendorf ist (ebenso wie die Männerabteilung) in eine GmbH ausgelagert. Nach Bildung einer Spielgemeinschaft mit dem SV Berliner VG 49 im Jahre 2009 hat der Name mehrfach gewechselt; Mitte 2012 wurde die Spielgemeinschaft beendet, die Lizenz blieb allerdings bei den Füchsen Berlin.

Seit der Saison 2012/13 spiele die Mannschaft in der 2. Handball-Bundesliga, wo sie sich am 1. Mai 2014 durch einen 31:24-Sieg über den TV Nellingen drei Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Aufstieg in die 1. Liga sicherte. Am 31. März 2016 gab der Verein bekannt, dass für die Bundesligasaison 2016/17 keine Lizenz beantragt wurde. Die Damenmannschaft trat somit in der  Saison 2016/17 in der 3. Liga an. 2017 stieg die Mannschaft verlustpunktfrei in die 2. Bundesliga auf. In der Spielzeit 2020/2021 scheiterte das auf Platz 2 der 2. Bundesliga stehende Team in der Relegation gegen die HL Buchholz 08-Rosengarten.

Kader der Saison 2022/23

Weblinks 
 Homepage der Frauenmannschaften der Füchse Berlin

Einzelnachweise 

 
Handballverein aus Berlin
Frauenhandball